Curses — дебютный студийный альбом американской пост-хардкор группы Vanna, выпущенный 24 апреля 2007 года на лейбле Epitaph Records.

Об альбоме 
На Curses представлены перезаписанные версии песен «Magnetic Knives» и «Country Boys… Goddamn», ранее выпущенных на мини-альбоме This Will Be Our Little Secret. Также перезаписана песня «Heavens To Betsy» с совместного мини-альбома Vanna и Therefore I Am.

Японское издание альбома содержит бонусный трек «Weapon Is Dead».

Список композиций

Ссылки 
 
 Рецензия на альбом на сайте AbsolutePunk.net

Альбомы 2007 года
Рок-альбомы
Альбомы Vanna